Bruyez est un patronyme porté notamment par :

 René Bruyez (1886-1969), poète, dramaturge, et journaliste français ;
 Robert Bruyez (1911-2002), écrivain et journaliste français, auteur de roman policier.